Carl Zeiss Jena steht für:

 FC Carl Zeiss Jena, ein deutscher Fußballverein
 Carl Zeiss (Unternehmen), ein Unternehmen der feinmechanisch-optischen Industrie und
 Carl Zeiss Jena (Unternehmen), eine Tochtergesellschaft von Carl Zeiss (Unternehmen)
 Carl-Zeiss-Stiftung, die Eigentümerin der Unternehmen Carl Zeiss AG und Schott AG

en:Carl Zeiss Jena